Chucks steht für:

 die Schuh-Produktfamilie Chuck Taylor All Star der Firma Converse
 Blac Head Lion (früher ‚Chucks‘), eine Alternative-Rock-Band
 Chucks (Film), Spielfilm von Sabine Hiebler und Gerhard Ertl, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Cornelia Travnicek (2015)